Municipio de Momence puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Momence (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Momence (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.